Daochos ist der Name von:

 Daochos I., Sohn des Agias, oberster Feldherr (tagos) des thessalischen Bundes im 5. Jahrhundert v. Chr.
 Daochos II. (4. Jahrhundert v. Chr.), Sohn des Sisyphos, thessalischer Aristokrat und Gefolgsmann Philipps II. von Makedonien